Achurjan může být:

 Achurjan (řeka) – řeka v Arménii
 Achurjan (obec) – obec v Arménii